Varenne kan syfta på:

 Varenne (häst) – italiensk kapplöpningshäst

Personer 
 Alexandre Varenne (1870-1947), fransk journalist och politiker
 Alex Varenne (född 1939), fransk tecknare
 Antonin Varenne (född 1973), fransk författare

Geografi

Frankrike
 Varenne-l'Arconce – kommun i departementet Saône-et-Loire
 Varenne-Saint-Germain – kommun i departementet Saône-et-Loire
 Grézieu-la-Varenne – kommun i departementet Rhône
 Saint-Étienne-la-Varenne – kommun i departementet Rhône
 Saint-Rémy-la-Varenne – kommun i departementet Maine-et-Loire
 Vernet-la-Varenne – kommun i departementet Puy-de-Dôme
 Varenne (Paris metro) – tunnelbanestation i Paris

Se även 
 Varennes
 La Varenne